Flen (gemeente), een Zweedse gemeente in Södermanland, provincie Södermanlands län
Flen (stad), de hoofdstad van de gemeente Flen